Naurath (Eifel) – comune del circondario di Treviri-Saarburg (Renania-Palatinato)
 Naurath (Wald) – comune del circondario rurale di Treviri-Saarburg (Renania-Palatinato)